Steiner Gábor (1858–1944) osztrák színházigazgató
Steiner Gábor (1887–1942) kommunista politikus
Steiner Gábor (?) bíró